Grazac, commune française de la Haute-Garonne
 Grazac, commune française de la Haute-Loire
 Grazac, commune française du Tarn

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France